Stöckel nebo Stöckl [štekl] může znamenat:

 Barbara Stöckl (* 1963), rakouská televizní a rozhlasová moderátorka
 Ferdinand Stöckl (1793–1876 Vídeň), rakouský soudce a politik z Tyrolska
 Leonard Stöckel (1510–1560), slovensko-německý spisovatel a teolog, rektor školy v Bardejově
 Tereza Stöckelová (* 1977), česká socioložka a aktivistka